Kummant ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander K. Kummant (* 1962), US-amerikanischer Manager
 Peter von Kummant (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Roland von Kummant (* 1977), deutscher Schauspieler
 Thomas von Kummant (* 1972 in München), deutscher Illustrator